Михайлов, Олег Николаевич: Михайлов, Олег Николаевич (род. 1930) — советский футболист.
 Михайлов, Олег Николаевич (1932—2013) — русский прозаик, литературовед, критик.
 Михайлов, Олег Николаевич (1936—1991) — советский актёр театра и кино, педагог ТХТУ.
 Михайлов, Олег Николаевич (род. 1975) — российский и украинский драматург, сценарист.